Dominik Neumayer (* 12. Mai 1993 in Geretsried) ist ein deutscher Webvideoproduzent und Livestreamer. Er ist allgemein unter dem Namen „Domtendo“ (die Mischung aus dem Vornamen Dominik und dem Markennamen Nintendo) oder auch unter seinem Spitznamen „Domi“ bekannt.

Bekannt wurde Domtendo durch sogenannte Let’s-Play-Videos auf der Internetplattform YouTube. In diesen spielt und kommentiert er Computer- und Videospiele.

Aktuell belegt er Platz 30 der deutschen YouTube-Kanäle, die die meisten Klicks aufweisen. Diese betragen mit Stand vom 3. Februar 2023 exakt 2.318.429.117. Mit Stand vom 3. Februar 2023 haben über 1,4 Millionen Menschen seinen Kanal abonniert.

Leben 
Seinen Fachoberschulsabschluss erhielt Dominik Neumayer im Jahre 2010 an der staatlichen Realschule Geretsried. Aufgrund von erfolglosen Bewerbungen zu einer Ausbildung als „Mediengestalter Bild und Ton“ entschied er sich, seinen Lebensunterhalt mit dem Dreh und der Veröffentlichung von YouTube-Videos zu verdienen.

YouTube 
Dominik Neumayer gründete seinen YouTube-Kanal am 24. Januar 2007. Ab März 2010 lud er regelmäßig dort Let´s Plays hoch. Hierbei konzentrierte sich Neumayer hauptsächlich auf die Spieletitel des japanischen Videospielproduzenten Nintendo. Zurzeit (Stand: Februar 2023) hat er über 300 Videospieltitel auf seinem Kanal vorgestellt.

Bis 2014 war er Partner des MCNs (Multi-Channel-Networks) „TGN“ und damit gleichzeitlich gewerblicher YouTube-Partner. Anschließend wechselte er zu TubeOne Networks. Zurzeit ist er auch Mitglied der Ciberdime GmbH.

Am 4. August 2018 erreichte er als erster deutscher Nintendo-YouTuber die Marke von 1 Millionen Abonnenten.

Zu Domtendo gibt es auch diverse Merchandise-Artikel zu erwerben.

In seinen Videos tauchen unter anderem auch sein Freund Caleb (ebenfalls als Webvideoproduzent aktiv unter dem Namen „RubinNischara“) und seine Ehefrau Juli (ebenfalls als Webvideoproduzentin aktiv unter dem Namen „JulisTierwelt“) auf.

Persönliches 
Neumayers Großmutter stammt aus dem ehemaligen Jugoslawien (heutiges Kroatien).

Er hat einen jüngeren Bruder namens Manuel, der am 18. März 1998 geboren wurde.

Am 24. September 2020 heiratete er seine langjährige Freundin Juliana („Juli“).

Auszeichnungen 
Im September 2019 erhielt Dominik Neumayer den YouTube GOLDENE KAMERA Digital Award 2019 in der Kategorie „Best of Let´s Plays und Gaming“.

Einzelnachweise 

YouTube-Kanal
Webvideoproduzent
Deutscher
Geboren 1993
Mann